Carle oder Carlé ist der Familienname folgender Personen:

 Eric Carle (1929–2021), US-amerikanischer Kinderbuchautor
 Erwin Carlé, eigentlicher Name von Erwin Rosen (1876–1923), deutscher Schriftsteller und Journalist
 Frankie Carle (1903–2001), US-amerikanischer Posaunist und Bandleader
 Gabrielle Carle (* 1998), kanadische Fußballspielerin
 Gilles Carle (1928–2009), kanadischer Filmemacher

 Jürgen Carle (* 1958), deutscher Kameramann
 Leo Carle (* 1980), australischer Fußballspieler
 María Carlé (* 2000), argentinische Tennisspielerin
 Mathieu Carle (* 1987), kanadischer Eishockeyspieler
 Matthew Carle (* 1984), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Nick Carle (* 1981), australischer Fußballspieler
 Rainer Carle (1946–2015), deutscher Sprachwissenschaftler
 Reinhold Carle (* 1950), deutscher Naturwissenschaftler, Lebensmitteltechnologe und Hochschullehrer
 Richard Carle (1871–1941), US-amerikanischer Schauspieler
 Robert Carle (1892–1952), deutscher Maler, Bildhauer und Medailleur
 Sophie Carle (* 1964), luxemburgische Schauspielerin und Sängerin
 Stesha Carle (* 1984), US-amerikanische Ruderin
 Timothée Carle (* 1995), französischer Volleyballspieler
 Walter Carlé (1912–1996), deutscher Geologe

Siehe auch:
 Hannoverscher Kunstverlag Heinrich Carle, deutscher Ansichtskartenverlag
 Karle (Begriffsklärung)
 Karl (Begriffsklärung)